Закон Саэнса Пеньи () — законодательный акт № 8871, одобренный Национальным Конгрессом Аргентины 10 февраля 1912 года благодаря усилиям президента Роке Саэнса Пеньи. Согласно данному закону право голоса получили все граждане Аргентины старше 18 лет. Голосование стало тайным, всеобщим и обязательным. Уклоняющиеся от голосования обязаны были уплатить штраф в 20 песо.

Голосование тесно связывалось с военной службой — как две фундаментальные обязанности гражданина Аргентины. Все молодые люди 18 лет обязаны были зарегистрироваться в качестве военнообязанных. Они получали удостоверение, которые необходимо было носить с собой в качестве основного документа. В них указывалось имя и национальность, фотография владельца, отпечатки пальцев и детальное описание внешности. Также в удостоверении отмечалось, является ли его владелец военнообязанным или имеет отсрочку или освобождение от службы. В день выборов необходимо было предъявить данное удостоверение в месте для голосования. Там же ставился штамп о голосовании на каждых выборах.

Закон Саэнса Пеньи положил конец подлогам, которыми постоянно занималась консервативная аргентинская олигархия. Благодаря ему во время первых свободных выборов к власти пришел Радикальный Гражданский Союз.

Ссылки 
 ''Об избирательном праве Аргентины 

Избирательное право
История Аргентины
Право Аргентины